Андре́й Де́мченко:
 Демченко, Андрей Николаевич (род. 1956) — российский поэт, писатель, певец, бард, художник и киноактёр.
 Демченко, Андрей Анатольевич (род. 1976) — российский и украинский футболист.